Colinet ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Schmidt-Colinet (* 1945), deutscher Klassischer Archäologe
 Claire Colinet (1880–1950), französische Bildhauerin des Art déco
 Francisco Javier Álvarez Colinet (* 1983), spanischer Sänger und Tänzer, siehe D’Nash
 Jérôme Colinet (* 1983), belgischer Fußballspieler
 Marie Colinet († nach 1638 ?), Hebamme und Wundärztin

Des Weiteren bezeichnet Colinet einen Ort in Kanada:
 Colinet (Newfoundland and Labrador)

Siehe auch:
 Collinet